Rudnik (gemeente in powiat Krasnostawski)
 Rudnik (gemeente in powiat Raciborski)
 Rudnik (powiat Krasnostawski)
 Rudnik (powiat Raciborski)
 Rudnik nad Sanem, een stad in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, gelegen in de powiat Niżański
 Rudnik nad Sanem (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Niżański

Andere plaatsen/gemeenten in de wereld met de naam Rudnik
 Rudnik (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Rudnik pri Moravčah, een plaats in Slovenië

Personen met de naam Rudnik
 Barbara Rudnik, een Duits actrice

Zie ook 
 Rudník (doorverwijspagina)